Quaye ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Kwamlah Quaye (1921–2000), britisch-ghanaischer Musiker und Diplomat
 Daniel Quaye (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Emmanuel Aryee Quaye, ghanaischer Tischtennisspieler
 Finley Quaye (* 1974), englischer Sänger
 Ibrahim Cudjoe Quaye, ghanaischer Politiker, Regionalminister
 Lawrence Quaye (* 1984), ghanaischer Fußballspieler
 Maxwell Abbey Quaye (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Peter Ofori-Quaye (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Shamo Quaye (1971–1997), ghanaischer Fußballspieler
 Terri Quaye (* 1940), englische Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Quay